Чудомиричи (; ) — один из  королевства Хорватии, упомянутых в соглашении  и .

Этимология 
По мнению исследователя Бранимира Гушича название рода происходит от деревни Тудьемили (Tudjemili или Čudemili), существующей и поныне близ черногорского города Бар, а также сёл Дедичи и Хрватин с церковью Святого Николая. Таким образом, он связывает имя Чудомир/Чудомер с готским личным именем Thiudomer (слово thiuda обозначала на готском языке «народ»).

История 
Самым ранним из известных предков рода является жупан Прибислав Чудомирич, один из двенадцати дворян, упомянутых в  (1102). Согласно  Чудомиричи были одним из шести родов, которые выбирали банов, которые, в свою очередь, избирали нового короля в случае, когда предыдущий монарх умирал, не оставив наследников. В этом документе упоминается Saruga или Sarubba (Заруба) Cudomirig, который, скорее всего, связан с iupanus Sarubba, соратником малоизвестного хорватского короля или претендента на хорватский престол (Славаца), упомянутого в том же источнике. К XV веку род, вероятно, распался на множество более мелких, или стал частью других, или потерял большую часть своих дворянских привилегий.

Самое раннее определённое упоминание о роде относится к 1207 году, когда Uste Zudomiriko появляется в качестве свидетеля (наряду с представителями родов , ,  и др.) в двух документах из церкви Святого Петра в Бубняне, к западу от Тиня (близ города Бенковац). В 1232 году в документе из города Задар был упомянут Milota Cidomirig в контексте описания ряда земель , в записи, датируемой 1278 годом, значится Доброе, сын Вукое Чудомирича, в качестве землевладельца в Чудомирчине или области Чудомирич близ Задара, известной под таким названием до XVI века. Последнее упоминание Чудомиричей в городе Задар относится к 1509 году.

25 ноября 1371 года в Сплите было заключено соглашение, в котором упоминается, что Богдан Вукович из селения Чихович и «четыре землевладельца из деревни » в  входили в состав vna generacione videlicet Cudomiricorum. Владения рода в Ливно косвенно упоминаются в документе, предположительно подписанном в 1103 году Кальманом I, королём Венгрии (villam in Cleuna Sudumirizam). В XV веке некоторые представители рода жили также и в других частях Далмации, например в Трогире и , а в 1451 году — в Книне. В 1494 году францисканец-конвентуал Матия Чудомирич служил прокуратором в монастыре Святого Фране в Шибенике.

Чудомиричи также жили в области Лика, на территории вблизи современного  в Загорье. В окрестностях города Самобор есть холм Чудомершчак (), который вероятно связан с названием рода.

Примечания

Источники 
 
 
 

Дворянство Хорватии